

Sigle 
 Fattori critici di sviluppo
 Federal Commonwealth Society  – Società federale del Commonwealth, organizzazione internazionale 
 Ferrovie Complementari della Sardegna  – Società ferroviaria operante in passato in Sardegna
 Flight Control System
 Fluido cerebrospinale
 Frame Check Sequence
 Fussball Club Südtirol – Club calcistico di Bolzano

Codici 
 FCS – codice aeroportuale IATA del Butts AAF Airport di Colorado Springs (Stati Uniti)
 fcs – codice ISO 639-3 della lingua dei segni del Quebec